Pinion ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Pinion (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Offutt Pinion (1910–1976), US-amerikanischer Sportschütze

Pinion steht für:
 Pinion (Unternehmen), deutsches Unternehmen zur Herstellung von Fahrrad-Getriebeschaltungen